Dmitrij Kovaljov (rukometaš)
Dmitrij Kovaljov (veslač)
Dmitrij Kovaljov (odbojkaš)